Гуаяки́ль () — топоним.
 Гуаякиль — крупнейший город Эквадора.
 Гуаякиль — залив на западе Южной Америки.
 Гуаякиль (департамент) — департамент Великой Колумбии.